São Salvador ist der Name von Orten und Gemeinden in Portugal: 

 São Salvador (Mirandela), Gemeinde im Concelho de Mirandela
 São Salvador (Odemira), Gemeinde im Concelho de Odemira
 São Salvador (Santarém), Gemeinde im Concelho de Santarém
 São Salvador (Viseu), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Viseu
 São Salvador da Aramenha, Gemeinde in Portugal
 São Salvador de Viveiro, Gemeinde in Portugal
 São Salvador do Campo, Gemeinde in Portugal
 São Salvador (Angola)
 São Salvador (Bahamas)
 São Salvador (Belo Horizonte)
 São Salvador (Terra de Areia)
 Salvador (Bahia)
sowie:
 zahlreiche Kirchen des portugiesischsprachigen Raumes, siehe Salvatorkirche

Siehe auch:
 San Salvador (Begriffsklärung)